Il doppio  maschile del torneo di tennis South Australian Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Darren Cahill e Mark Kratzmann che hanno battuto in finale Carl Limberger e Mark Woodforde 4-6, 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Peter Doohan /  Laurie Warder (semifinali)
 Darren Cahill /  Mark Kratzmann (campioni)

 John Fitzgerald /  Wally Masur (semifinali)
 Carl Limberger /  Mark Woodforde (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South Australian Open 1988